Kvicksilverklorid kan syfta på:

Kvicksilver(I)klorid (Hg2Cl2), en kemisk förening av kvicksilver och klor
Kvicksilver(II)klorid (HgCl2), en kemisk förening av kvicksilver och klor